Rütter ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Rütter (* 1970), deutscher Hundetrainer und Buchautor
 Wilhelm Rütter (1812–1887), deutscher Orgelbauer 

Siehe auch:
 Rüter
 Rüther